Chorągiew husarska koronna królewska
 Chorągiew pancerna koronna królewska